117-й чемпионат Европы по конькобежному спорту проходил 6—8 января 2023 года на катке «Викингскипет» (Хамар, Норвегия). С 2017 года чемпионат континента в нечётные годы проводится одновременно в классическом многоборье и в спринтерском многоборье (в чётные годы проводится чемпионат на отдельных дистанциях). В каждом чемпионате планировалось участие по 20 спортсменов и спортсменок. В многоборье на заключительной дистанции выступили по 8 спортсменов и спортсменок. Квалификация на ЧЕ-2023 прошла по результатам этапов Кубка мира, проведённых в ноябре-декабре 2022 года. По политическим причинам не принимали участие спортсмены России и Белоруссии.

Действующими чемпионами Европы в многоборье являлись Патрик Руст и Антоинетте де Йонг. 
Действующими чемпионами Европы в спринтерском многоборье являлись Томас Крол и Ютта Лердам. Все чемпионы представляют Нидерланды.

Рекорды катка

Классическое многоборье

Мужчины

500 метров

5000 метров

1500 метров

10 000 метров

Итоговое положение

Женщины

500 метров

3000 метров

1500 метров

5000 метров

Итоговое положение

Спринтерское многоборье 
См. также Спринтерское многоборье на чемпионатах Европы по конькобежному спорту

Мужчины

1-е 500 метров

1-е 1000 метров

2-е 500 метров

2-е 1000 метров

Итоговое положение

Женщины

1-е 500 метров

1-е 1000 метров

2-е 500 метров

2-е 1000 метров

Итоговое положение 

* с падениемDQ — дисквалификацияDNF — не закончил дистанциюWDR — снялся с соревнования</small>

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты на сайте ИСУ

Чемпионаты Европы в Норвегии
2023
2023 год в конькобежном спорте
конькобежный
Январь 2023 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Спорт в Норвегии в 2023 году